Rosana, comune brasiliano nello Stato di San Paolo
Rosana, nome completo Rosana Arbelo, cantante spagnola
 Rosana – album di Rosana del 2001